Curva a farfalla (trascendentale) –  curva basata sulle funzioni seno.
Curva a farfalla (algebrica) –  curva definita da un trinomio.